Hofmann:
 Józef Kazimierz Hofmann (1876, Cracovia  1957, Los Angeles)
 Georg Hofmann (1885, Friesen  1956, Roma), un preot iezuit german
 Albert Hofmann (1906, Baden  2008), om de știință elvețian
 Ferenc Hofmann (1924, Budapesta  2005, Meistersrüte), un umorist

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale